Henry Rawlinson peut référer à :

 Henry Rawlinson (1810-1895), , assyriologue et diplomate britannique ;
 Henry Rawlinson (1864-1925),  Rawlinson, officier d'armée britannique.